Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Спортинг» Хихон третьим для него в Сегунде после вылета из главной испанской футбольной лиги.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Спортинг» Хихон в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Испании 2014/15 
Основная статья: Второй дивизион Испании по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Кубок Испании

Второй раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спортинг» Хихон  
 ФК «Спортинг» Хихон в сезоне 2014/15 на сайте bdfutbol.com

2014/2015
Спортинг Хихон